Öjsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öjsjön, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,97 km²)
Öjsjön, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun,  (21,1 ha)
Öjsjön, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun och Älvdalens kommun,  (3,83 km²)
Öjsjön, Jämtland, sjö i Östersunds kommun,  (53,4 ha)

Se även
Öjesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn